Кристофер Жюльен (; родился 22 марта 1993 года в Ланьи-сюр-Марн, Франция) — французский футболист, защитник клуба «Монпелье».

Клубная карьера 
Жульен — воспитанник клуба «Осер». 24 августа 2012 года в матче против «Лаваля» он дебютировал в Лиге 2. Через четыре дня в поединке Кубка французской лиги против «Дижона» Кристофер забил свой первый гол за «Осер». Летом 2013 года контракт Жульена закончился и он на правах свободного агента подписал соглашение с немецким «Фрайбургом». Свой первый сезон Кристофер провёл за дублирующую команду из-за высокой конкуренции. 16 декабря 2014 года в матче против «Баварии» он дебютировал в Бундеслиге.

Летом 2015 года для получения игровой практики Жульен на правах аренды перешёл в «Дижон». 31 июля в матче против «Аяччо» он дебютировал за новую команду. 14 августа в поединке против «Бурк-ан-Бреса» Кристофер забил свой первый гол за «Дижон». По итогам сезона Жульен помог клубу выйти в элиту.

Летом 2016 года он перешёл в «Тулузу», подписав контракт на четыре года. Сумма трансфера составила 2,8 млн евро. 14 августа в матче против «Марселя» Кристоф дебютировал в Лиге 1. Через неделю в поединке против «Бордо» Жульен забил свой первый гол за «Тулузу».

Международная карьера 
В 2013 году в составе молодёжной сборной Франции Жульен стал победителем молодёжного чемпионата мира в Турции. На турнире он был запасным и на поле не вышел.

Достижения 
 Франция (до 21)
 Победитель молодёжного чемпионата мира: 2013

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте foot-national.com 

Футболисты Франции
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Фрайбург»
Игроки ФК «Осер»
Игроки ФК «Тулуза»
Игроки ФК «Дижон»
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Монпелье»